Чемпионат Азии по хоккею на траве среди женщин 1985 — 1-й розыгрыш чемпионата. Турнир прошёл с 20 по 25 сентября 1985 года в городе Сеул (Южная Корея) на стадионе «Hyo Chang Stadium». В турнире приняло участие 6 сборных.

Чемпионами в 1-й раз в своей истории стала сборная Южной Кореи. Второе место заняла сборная Японии. Бронзовым призёром стала сборная Малайзии.

Результаты игр

Групповой этап

См. также 
 Чемпионат Азии по хоккею на траве среди мужчин 1985

Примечания

Ссылки 
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com
 History of Asia Cup | AsiaHockey (в веб-архиве web.archive.org)
 History | Hockey : Women's Asia Cup | Sports Bharti (в веб-архиве web.archive.org)

1985
1985 год в Республике Корея
Чемпионаты Азии в Республике Корея
Международные соревнования по хоккею на траве в Республике Корея
Сентябрь 1985 года
Чемпионаты Азии в 1985 году